Großsteingrab Grassau steht für:

 eine alternative Bezeichnung für das Großsteingrab Hohenwulsch-Friedrichsfleiß
 drei zerstörte Großsteingräber bei Grassau